De Beker van Finland 2007 (Fins: Suomen Cup) was de 53ste editie van dit voetbalbekertoernooi dat door de Finse voetbalbond (SPL) werd georganiseerd. Het toernooi eindigde op 11 november met de finale in het Sonera Stadion in Helsinki. Tampere United won de beker voor de vijfde keer (na 1950, 1983, 2001 en 2006) in de clubgeschiedenis door FC Honka na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd plus verlenging waren beide teams blijven steken op een 3-3 gelijkspel.

Schema

Zie ook
Veikkausliiga 2007
Fins voetbalelftal in 2007

2007
Finland